Andrea Prencipe – economista e accademico italiano
 Leonardo Prencipe – pittore italiano
 Umberto Prencipe – pittore e incisore italiano